

Geografia

Germania 
 Seehof – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Seehof – frazione della città di Lorsch (Assia)
 Seehof – località della frazione di Gnewikow della città di Neuruppin (Brandeburgo)

Svizzera 
 Seehof – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)